Annulus (von lateinisch anulus „kleiner Ring“) steht für:

 Annulus (Haut), ringförmige Hautfalte
 Annulus (Muskel), ein ringförmiges Muskelfeld etwa beim Nautilus oder den Bartwürmern
 Annulus (Mykologie), Ring oder Manschette am Stiel von Hutpilzen
 Annulus (Tiefbohrtechnik), der Raum zwischen dem Bohrstrang oder dem Casing und der umgebenden Formation respektive einem weiteren Casing

Siehe auch:
 Anulus